6-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 1986 проводился в городе Окленд (Новая Зеландия) с 18 по 27 января 1986 года с участием 12 команд. В Новой Зеландии и городе Окленд женский чемпионат мира проводился впервые.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная США, победив в финале сборную Китая со счётом 2:0. Третье место заняла сборная Новой Зеландии.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Зимбабве и Китая.

Формат соревнований 
Сначала команды участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

В случае неизвестного счёта матча, но известно, какая команда победила: «W» — победа, «L» — поражение

Итоговая классификация

Примечания 

1986 год в софтболе
1986
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Новой Зеландии
Международные спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Чемпионаты мира в Новой Зеландии

1986 год в Новой Зеландии
Январь 1986 года